Филип -{II}- Орлеански, (, 1674 — 1723) био је члан француске краљевске породице. После смрти свога стрица, краља Луја -{XIV}-, постао је регент и владар Француске, док његов петогодишњи рођак Луј XV није одрастао. Ово доба у историји Француске назива се период регентства (-{Régence}-, 1715 — 1723).

Филип је био једини син Филипа -{I}- Орлеанског, брата Луја -{XIV}-, и његове друге жене Елизабете Шарлоте од Палатината. 

Био је либерални јансениста који је укинуо цензуру Луја -{XIV}-. Водио је успешан рат против Шпаније у савезу са Енглеском, Аустријом и Холандијом. Његова пореска политика је била ризична и довела је државне финансије у кризу. Приватно је био склон уметности; глумио је у комадима Молијера и Расина, компоновао је оперу и био талентован сликар и гравер. 

У његово време појавио се стил у уметности раног рококоа познат као стил режанс.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1674.
Умрли 1723.
Династија Орлеан